

Objet
 Une bouteille est un récipient en forme de cylindre allongé, dont :
 les bouteilles de plongée
 la bouteille de secours pour les plongeurs
 la bouteille isotherme
 la bouteille de Leyde, ancêtre du condensateur
 la bouteille de Klein
 les bouteilles de gaz
 la bouteille de vin
 la bouteille de bière
 la bouteille en tant qu'instrument de musique
 Les bouteilles sont des toilettes sur les anciens navires à voile.
 La bouteille de découplage dans le domaine hydraulique

Patronymie 
Bouteille est aussi un nom propre porté notamment par : 
 Axel Bouteille (1995-), joueur international français de basket-ball ;
 Désiré Bouteille (1880-1940), journaliste et homme politique français ;
 Franck Bouteille (1971-), joueur français de basket-ball ;
 Jean-Baptiste Bouteille (1825-1893), homme politique français ;
 Louis Hippolyte Bouteille (1804-1881), ornithologue français ;
 René Bouteille, nom de naissance de René Bragard (1911-2009), écrivain et essayiste de langue française ;
 Romain Bouteille (1937-2021), acteur français ;
 Thomas Bouteille (1981-), cycliste français.

Toponymie 

Bouteille est un hameau de la commune belge d'Olne.

 Baie-de-la-Bouteille, un territoire non organisé, dans la MRC Matawinie, dans la région administrative de Lanaudière, au Québec ;
 Baie de la Bouteille (Matawinie), une baie du sud-est du Réservoir Taureau, dans la MRC Matawinie, dans la région administrative de Lanaudière, au Québec ;
 Lac de la Bouteille (Matawinie), un plan d'eau du territoire non organisé de la Baie-de-la-Bouteille, dans la MRC Matawinie, dans la région administrative de Lanaudière, au Québec.

 La Bouteille, commune française de l'Aisne ;
 Bouteilles, ancienne commune française de la Dordogne, auj. intégrée à Bouteilles-Saint-Sébastien ;
 Bouteilles, ancienne commune française de la Seine-Maritime, auj. intégrée à Rouxmesnil-Bouteilles ;
 Bouteille, lieudit sur la commune de Guilly, Loiret, site d'un conservatoire d'espaces naturels de la région Centre ;
 Prieuré de la Bouteille, au Brethon (Allier) ; c'est aussi le nom du ruisseau et du lieu-dit proches.

Voir aussi 
 Arbre bouteille, plante succulente de la famille des Apocynacées

Références